Sirik kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sirik-e Kohneh (سیریک کهنه), by, Hormozgan, 
 Sirik (shahrestan), delprovins, Hormozgan, 
 Sirik, stad, Hormozgan

Robotskapade Iranförgreningar